Sinibald de Mas (navegant) (Torredembarra, 1736 — Barcelona, 1806) fundador de l'Escola de Nàutica de Barcelona.
 Sinibald de Mas i Sans (Barcelona, 1809 — Madrid, 1868), diplomàtic, viatger, escriptor, poliglot, lingüista i pintor.